Podmoskowie (ros. Подмосковье, wym. [pədmɐˈskovʲɪ̯ə]) – obszar geograficzny w europejskiej części Rosji składający się z terenów wokół Moskwy. Nieoficjalna nazwa obwodu moskiewskiego.

Istnieje nieoficjalny podział na Podmoskowie bliższe (do 20 km od obwodnicy Moskwy), Podmoskowie średnie (20–60 km) i Podmoskowie dalsze (powyżej 60 km).

Etymologia 
Nazwa składa się z przedrostku pod- (ros. под-) i toponimu Moskwa i dosłownie oznacza „pod Moskwą”.

Podmoskowie w kulturze 
Podmoskowie pojawia się w piosence autorstwa Michaiła Matusowskiego „Podmoskiewskie wieczory” (ros. Подмосковные вечера), wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej śpiewana piosenka.

Przypisy 

Moskwa
Obwód moskiewski